Mihăescu, francisé en Mihaesco, est un nom propre roumain qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1980-), acteur roumain ;
  (1933-2013), humoriste, scénariste et réalisateur roumain ;
 Eugen Mihăescu (1937-), peintre, graphiste et homme politique roumain ;
 , (1952-), journaliste et écrivain roumain ;
 Gib Mihăescu, (1894-1935), écrivain roumain ;
  (1907-1985), linguiste et philologue roumain ;
  (1891-1957), général roumain ;
  (1959-), pasteur orthodoxe roumain ;
  (1885-1968), courtisane et prostituée roumaine ;
  (1967-), acteur et scénariste roumain ;
  (1969-), actrice de théâtre roumaine.

Homonymie de patronyme
Patronyme roumain